

Deze pagina bevat een overzicht van plaatsen in de provincie Quebec in Canada.

A 
 Alma

B 
 Baie-Comeau
 Baie-Saint-Paul
 Bedford
 Blainville
 Bromont
 Bécancour

C 
 Candiac
 Contrecoeur
 Cowansville

D 
 Dollard-des-Ormeaux
 Drummondville

F 
 Farnham

G 
 Gaspé
 Gatineau
 Granby

J 
 Joliette

L 
 Lac-Mégantic
 La Plaine
 Le Massif

M 
 Magog
 Matane
 Mont-Sainte-Anne
 Mount Royal

P 
 Percé
 Pincourt

Q 
 Quebec

R 
 Rivière-du-Loup
 Rimouski

S 
 Saguenay
 Saint-Charles-Borromée
 Saint-Georges
 Saint-Hyacinthe
 Saint-Jean-sur-Richelieu
 Saint-Jérôme
 Shawinigan
 Sherbrooke
 Sorel-Tracy

T 
 Terrebonne
 Thetford Mines
 Trois-Rivières

U 
 Upton

V 
 Varennes
 Verdun
 Victoriaville

W 
 Westmount

 
Quebec
Plaatsen